Berlin Park kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berlín Park, park, Madrid, Provincia de Madrid,

USA 

 Berlin Park (park i USA), New Jersey, Camden County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar